Красный Городок — деревня Ферзиковского района Калужской области. Центр администрации сельского поселения Деревня Красный Городок. Находится в 16 км к востоку от Калуги и в 37 км к юго-западу от райцентра Ферзиково на ручье Городенка.

Население 
На 2010 год население составляло 416 человек.

Достопримечательности 
 Остов Церкви Успения Пресвятой Богородицы 1759 года постройки.
 Усадьба Голицыных, по мнению некоторых экспертов, построенная известным архитектором Воронихиным.[http://gorod.kaluga.ru/img/Usadby/gorod.html Усадьба Городня]</ref> По мнению других, имя архитектора пока не установлено, и, судя по датам, Воронихин не мог быть создателем усадьбы Голицыных.

Ссылки 
 Деревня Красный Городок.
 Карта N-37-13. Масштаб 1:200000.

Примечания